Моско́вская резня — мятеж, организованный Василием Шуйским и его сторонниками а в Москве против Лжедмитрия I. В ходе мятежа Лжедмитрий был убит вместе с Петром Басмановым, его ближайшим советником. Новым царём провозглашён Василий Шуйский.

Мятеж начался после того, как люди Шуйского стали распространять слух, что поляки хотят убить царя. Сигналом был удар набата на колокольне монастырского храма Илии пророка в Китай-городе, сделанного по приказу Шуйского. После удара толпа бросилась к Кремлю и к дворам, где стояли поляки, приехавшие на свадьбу Дмитрия и Марины Мнишек. Шуйские, Голицын, Татищев въехали на Красную площадь в сопровождении около 200 человек, вооружённых саблями, бердышами и рогатинами. Шуйский кричал, что «литва» пытается убить царя, и требовал, чтобы горожане поднялись в его защиту. Хитрость сделала своё дело, возбуждённые москвичи кинулись бить и грабить поляков. В это время в Москве был Станислав Немоевский, который в своих записках привёл поименный список попавших под молот московского бунта; было похоронено 524 поляка. В Кремле охрана царя была разоружена, а сам Царь Дмитрий, после короткой погони, был застрелен воеводой Валуевым. Его тело, вместе с телом Басманова было выставлено на всеобщее обозрение на Красной площади. 28 мая его тело сожгли.

Примечания 

Восстания в Москве
Смутное время
восстание
Май 1606 года
События 27 мая
Конфликты 1606 года
Восстания XVII века